Десмініт (мацерал)
 Десмініт (мінерал)